Сан-Себастьян-ду-Умбузейру () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Борборема. Входит в экономико-статистический микрорегион Карири-Осидентал. Население составляет 3000 человек на 2006 год. Занимает площадь 460,569 км². Плотность населения — 6,5 чел./км².

Праздник города — 8 июня.

История 
Город основан в 1959 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 7.633.250,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.586,67 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,574 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: полупустыня.

Муниципалитеты штата Параиба